Фаик Озтрак (род. 26 марта 1954) — турецкий политик. Член республиканской народной партии. Занимал должность заместителя председателя партии.

Биография 
Родился в Анкаре, сын министра внутренних дел Орхана Озтрака. Дед Фаика Озтрака, Мустафа Фаик Озтрак, занимал пост министра внутренних дел. Также Фаика приходится племянником первому генеральному секретарю TRT Аднану Озтраку и главному советнику президента Турции Ильхану Озтраку.

В 1973 году Фаик Озтрак окончил французский лицей в Стамбуле, в 1977 году — Анкарский университет. Затем получил степень магистра в Бирмингемском университете (Великобритания).

С 1978 года работал в организации государственного планирования. Вёл колонку в газете «Milliyet», где дважды в неделю освещал вопросы экономической политики. Недолгое время преподавал в университете Бахчешехир. В соавторстве с экспертами из написал работу по проблеме вхождения Турции в ЕС.

В 2007 году был избран членом Великого национального собрания от республиканской народной партии (РНП). Переизбирался в 2011, июне и ноябре 2015 года. В 2010—2016 годах занимал должность заместителя председателя РНП.

Примечания

Ссылки 

Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва